El término Batalla de Acentejo puede referirse a dos acontecimientos bélicos distintos enmarcados en la Conquista de las Canarias:

Primera Batalla de Acentejo (mayo de 1494), que se saldó con la victoria de los guanches frente al ejército castellano.
Segunda Batalla de Acentejo (diciembre de 1494), en la que el ejército castellano venció a los guanches.